Quit pode ser:

"I Quit" match - um tipo de luta no wrestling profissional.
Quit Playin' Games (With My Heart) - o 5º single do álbum de estreia dos Backstreet Boys.

Desambiguação